A Bill of Divorcement (toneelstuk), een toneelstuk van Clemence Dane
A Bill of Divorcement (1922), een film van Denison Clift
A Bill of Divorcement (1932), een film van George Cukor
A Bill of Divorcement (1940), een film van John Farrow